Penouzos puede referirse a:

Penouzos (Chantada), lugar de la parroquia de Mariz, concello de Chantada.
Penouzos (Orense), lugar de la parroquia de Seixalbo, concello de Orense.
Penouzos (Villar de Barrio), lugar de la parroquia de Padreda, concello de Villar de Barrio.